Western Canada Hockey League – lega professionistica di hockey su ghiaccio (1921-1926)
 Western Canada Hockey League – lega professionistica minore di hockey su ghiaccio (1932-1933)
 Western Hockey League – lega professionistica minore di hockey su ghiaccio (1952-1974)
 Western Hockey League (WHL) – lega giovanile di hockey su ghiaccio (fondata nel 1966)